Liothyrella davidsoni är en armfotingsart som först beskrevs av Adams 1867.  Liothyrella davidsoni ingår i släktet Liothyrella och familjen Terebratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
davidsoni